Мухаммед Хасан эль-Зайят (, , Каир, Султанат Египет — 25 февраля 1993, там же) — египетский дипломат и государственный деятель, министр иностранных дел Египта (1972—1973).

Биография 
В 1939 г. окончил филологический факультет Каирского университета по кафедре арабского языка с присвоением степени бакалавра искусств. В 1942 г. ему была присвоена степень магистра искусств, а в 1947 г. — докторская степень

Он получил докторскую степень Оксфордского университета за работу, посвященную анализу влияния иранской политики в политической литературе в течение первых трех веков зарождения ислама.

В 1938 г., с момента основания, начал преподавательскую деятельность в Александрийском университете. Затем перешел в Каирский университет, где стал ассистентом профессора востоковедения.

После Июльской революции в Египте (1952) был назначен первым секретарем посольства Египта в Вашингтоне. С 1950 г. работал атташе по культуре, а затем назначен советником.

С 1955 г. до начала Суэцкого кризиса — поверенный в делах представительства Египта в Иране. В 1957 г. был назначен делегатом
Консультативного совета по Сомали, принимал активное участие в дипломатических усилиях по провозглашению независимости Сомали. От имени этого органа Организации Объединенных Наций в июле 1960 г. объявил о создании государства Сомали.

 1960—1964 гг. — постоянный представитель Египта при ООН,
 1964—1965 гг. — посол в Индии и Непале (по совместительству),
 1965—1967 гг. — специальный представитель МИД Египта по делам арабских стран, Палестины и Африки,
 1967—1969 гг. — официальный представитель правительства Египта,
 1969—1972 гг. — постоянный представитель Египта при ООН,
 1972 г. — министр информации Египта.

В 1972—1973 гг. — министр иностранных дел Египта. Занимал эту должность в момент начала Войны Судного дня и был отправлен в отставку по её завершении. Затем был переведен на должность советника президента, в феврале 1975 г. был отправлен на пенсию.

Неоднократно избирался депутатом парламента от Национал-демократической партии Египта, после поражения на выборах в 1990 г. через два года принял решения об уходе из политической жизни.

Награды и звания 
Офицер ордена Республики (1964), награждён Знаком ордена Нила на большой ленте (1975) и орденом Звезды Сомали (1967).

Источники 
https://www.nytimes.com/1993/02/25/obituaries/mohammed-el-zayyat-former-egyptian-envoy-78.html
Министры информации
Министры иностранных дел Египта
Послы Египта в Индии
Постоянные представители Египта при ООН
Депутаты Народного собрания Египта